Bieg na 3000 metrów z przeszkodami mężczyzn – jedna z konkurencji rozegranych podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Zurychu.

Tytułu mistrzowskiego z poprzednich mistrzostw bronił Francuz Mahiedine Mekhissi-Benabbad.

Terminarz

Rezultaty

Eliminacje

Finał 

* - Został zdyskwalifikowany za zdjęcie koszulki w końcówce biegu.

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Bieg na 3000 m z przeszkodami mężczyzn